In oftalmologia, l'offuscamento (annebbiamento) della vista
 In informatica, l'offuscamento del codice, ovvero l'azione deliberata di rendere il codice sorgente difficile da comprendere per un lettore umano
Nel campo della difesa della privacy, l'offuscamento dei dati o delle informazioni indica l'aggiunta deliberata di informazioni ambigue, confuse e ingannevoli, al fine di interferire con la sorveglianza e la raccolta di dati personali.